Община Плевля се намира в областта Санджак, северозападната част на Черна Гора с площ 1346 km² и население 36 918 души (2003), административен център на общината е град Плевля.

Население 
Населението в общината през 2003 година е 36 918 души.

Външни препратки 
 www.pljevlja.in 
 Община Плевля (wikimapia.org)

Общини в Черна гора